Wulf o Wulff puede hacer referencia a:

Personas 
 Christian Wilhelm Walter Wulff (1959-), político alemán, miembro de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania.
 Maurice Marie Charles Joseph De Wulf (1867-1947), filósofo tomista, profesor de filosofía en la Universidad Católica de Leuven y uno de los pioneros de la historiografía de la filosofía medieval.
 Theodor Wulf (1868-1946), sacerdote jesuita y físico alemán, uno de los primeros experimentadores en detectar la presencia de los rayos cósmicos en la radiación atmosférica.

Personajes de ficción 
 Ritter Wulf, personaje ficticio de la serie de Antena 3 titulada 'El Internado', siendo el antagonista principal de la serie.
 Wulf, personaje ficticio que pertenece al legendarium creado por el escritor británico J. R. R. Tolkien, y cuya historia es narrada en los apéndices de la novela 'El Señor de los Anillos'.

Miscelánea 
 Castillo Wulff, edificación ubicada en el borde costero de la ciudad de Viña del Mar, Chile.
 Edificio Otto Wulff, singular edificio ubicado en la intersección de la Avenida Belgrano y la calle Perú (Belgrano 601), en el barrio de Monserrat, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Focke-Wulf, fabricante de aviones militares de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.
 Focke-Wulf Fw 189, avión de reconocimiento táctico y bombardero ligero bimotor triplaza.
 Focke-Wulf Fw 190, avión de caza alemán de la Segunda Guerra Mundial diseñado por Kurt Tank a finales de los años 1930.
 Focke-Wulf Fw 200, tetramotor monoplano alemán fabricado por Focke-Wulf, que entró en servicio como transporte de pasajeros y más tarde, en la Segunda Guerra Mundial, como avión de reconocimiento de largo alcance y como bombardero antibuque en la Luftwaffe.
 Focke-Wulf Triebflügel, aeronave desarrollada por la firma Focke-Wulf Flugzeugbau en 1944, durante la fase final de la Segunda Guerra Mundial, como medio de defensa contra las incesantes incursiones de bombardeo de los Aliados sobre Alemania central.